Lohr bezeichnet:

 Lohr (Fluss), Nebenfluss des Mains
 Lohr Industrie, französisches Unternehmen
 Lohr, ein Feuerwehrfahrzeughersteller in Kainbach bei Graz, ab 1997 als Lohr-Magirus in den Konzern Iveco Magirus aufgehend 

Orte und Ortsteile:

 Lohr am Main, Stadt im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lohr (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass in Frankreich
 Lohr (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Westgartshausen von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lohr (Insingen), Kirchdorf der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohr (Pfarrweisach), Kirchdorf der Gemeinde Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lohr (Pleiskirchen), Einöde der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohr, bis 1947 Name des heutigen Lhor, Gemeinde im Département Moselle in Frankreich

Burgen:
 Burg Lohr (Crailsheim), abgegangene Burg bei Lohr (Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Lohr (Insingen), abgegangene Burg bei Lohr (Insingen), Landkreis Ansbach, Bayern

Personen:
 August Lohr (1842–1920), Landschafts- und Panoramenmaler
 Burkhard Lohr (* 1963), deutscher Manager 
 Charles H. Lohr (1925–2015), US-amerikanischer Jesuit, Theologe und Mediävist

 Damian Lohr (* 1993), deutscher Politiker (AfD)
 Dieter Lohr (* 1965), deutscher Schriftsteller und Hörbuch-Verleger
 Ellen Lohr (* 1965), deutsche Rennfahrerin
 Erwin Lohr (1880–1951), österreichischer Physiker

 Georg Lohr (1861–1945), deutscher Architekt und Oberbaurat
 Helmut Lohr (* 1931), deutscher Industriemanager
 Horst Lohr (* 1938), deutscher Endurosportler
 Jakob Lohr (* 2002), österreichischer Basketballspieler
 Johannes Lohr (1875–1941), deutscher evangelischer Geistlicher und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Julius Lohr (1850–1921), deutscher Tierzüchter
 Karin Lohr, deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Kinga Lohr (* 1969), deutsche Tischtennisspielerin
 Marie Lohr (1890–1975), britische Schauspielerin
 Marie-Theresa Lohr (* 1983), deutsche Schauspielerin, siehe Marie-Theresa Zepp
 Michael Lohr (1591–1654), deutscher Komponist
 Otto Lohr (Historiker, 1847) (1847–nach 1889), böhmisch-österreichischer Historiker, Redakteur und Bibliothekar
 Otto Lohr (Maler) (1865–1952), deutscher Maler
 Otto Lohr (Historiker, 1872) (1872–1962), deutscher Historiker und Journalist
 Otto Lohr (Historiker, 1952) (* 1952), deutscher Historiker und Denkmalpfleger
 Robert Lohr (* 1967), deutscher Schauspieler
 Siegfried Lohr (1935–2017), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Aquarellist
 Stephanie Lohr (* 1983), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Vera Lohr (* 1950), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Werner Lohr, deutscher Hörfunkmoderator und Jazzmusiker
 Wilhelm Lohr (Landrat) (1871–nach 1942), preußischer Landrat in Kulm

Siehe auch:
 Hohes Lohr
 Löhr
 Lor
 Lohre
 Loher
 Lohrer
 Loor
 Loer